Robin Hood – brytyjski serial przygodowy emitowany po raz pierwszy w latach 2006-2009. Serial nawiązuje do legendarnej postaci Robin Hooda.

Treść 
Robin z Locksley powraca z krucjaty do Ziemi Świętej, gdzie walczył za Króla i Wiarę. Po powrocie do Anglii Robin przekonuje się, że wiele się w ojczyźnie zmieniło podczas jego nieobecności. W kraju włada teraz książę Jan, a w  rodzinnym mieście Robina - w Nottingham niepodzielne i okrutne rządy sprawuje miejscowy szeryf. Robin postanawia przeciwstawić się tyranowi...

Obsada 
 Jonas Armstrong – Robin Hood
 Richard Armitage – Guy of Gisborne
 Sam Troughton – Much 
 Harry Lloyd – Will Scarlett 
 Lucy Griffiths – Marian 
 Joe Armstrong – Alan z Doliny 
 Michael Elwyn – Edward 
 Anjali Jay – Djaq 
 Keith Allen – Szeryf Nottingham 
 Gordon Kennedy – Mały John 
 William Beck – Roy 
 John Carlisle – Thornton 
 Mark Phoenix – Jailer
 Toby Stephens – książę Jan

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Seriale telewizyjne BBC
Filmy o Robin Hoodzie
Brytyjskie telewizyjne seriale przygodowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2009
Seriale telewizyjne, których akcja toczy się w średniowieczu